Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Richey che ha battuto in finale Colin Dowdeswell 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (semifinali)
 Peter Fleming (primo turno)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Colin Dibley (quarti di finale)

 Patrick Proisy (primo turno)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Robin Drysdale (primo turno)
 Cliff Richey (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1978